La bataille de Megiddo peut renvoyer à l'une des trois principales batailles ayant eu lieu près de l'ancien site de Megiddo dans la vallée de Jezreel au nord d'Israël :
 Bataille de Megiddo () – entre les forces égyptiennes aux ordres du pharaon Thoutmôsis III et une coalition canaanéenne.
 Bataille de Megiddo (609 av. J.-C.) – Où le roi Josias trouva la mort face aux troupes du pharaon Nékao II (2 Rois, 23,29 - 2 Chroniques, 35, 22-24)
 Bataille de Megiddo (1918) – entre les Anglais du Commonwealth et l'Empire ottoman.

L'expression fait généralement référence à celle ayant eu lieu en -609, et qui a débouché par la suite sur le concept biblique d'Armageddon. En effet, Megiddo, dans la tradition chrétienne, serait le lieu de la bataille ultime entre le bien et le mal.